Bocu ist ein rumänischer Familienname; Namensträger sind:
 Florian Bocu (* 1994), rumänischer Eishockeyspieler
 Marilena Bocu (um 1930), rumänische Bürgermeisterin
 Sever Bocu (1874–1951), rumänischer Journalist und Politiker

Siehe auch:
 Binary Ordered Compression for Unicode (BOCU)